Jrakah (Bayan)
 Jrakah (Selo)
 Jrakah (Taman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing